Армандо Андрес Вера Амарилья (; родился 3 февраля 1991 года в Асунсьоне) — парагвайский футболист, вратарь клуба «Ривер Плейт» (Асунсьон).

Клубная карьера 
Вера — воспитанник клуба «Либертад». 17 августа 2013 года в матче против «Спортиво Карапегуа» он дебютировал в парагвайской Примере, заменив во втором травмированного Родриго Муньоса. В первом же сезоне Армандо стал серебряным призёром первенства Парагвая, а спустя год дважды выиграл чемпионат.

Летом 2015 года в поисках игровой практики Вера перешёл в «Спортиво Сан-Лоренсо». 5 сентября в матче против «Спортиво Лукеньо» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В начале 2013 года в Вера стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Южной Америки в Аргентине. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел. Летом того же года Армандо принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он также был запасным и не сыграл ни минуты.

Достижения 
Командные

 «Либертад»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Клаусура 2014
  Чемпионат Парагвая по футболу — Апертура 2014

Международные

 Парагвай (до 20)
  Молодёжный чемпионат Южной Америки — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha en ESPN. 
 Cuidando todo.

Футболисты Парагвая
Футбольные вратари
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Хенераль Кабальеро» Асунсьон
Игроки ФК «Индепендьенте» Асунсьон
Игроки ФК «Ривер Плейт» Асунсьон